Zkratka SSB může znamenat:
 SSB (single-sideband modulation) – v radiokomunikaci modulace s jedním postranním pásmem (LSB – dolním či USB – horním)
 SSB protein (single strand binding protein)
 SSB (Statistisk sentralbyrå) – Norský statistický úřad